La Sécurité militaire peut désigner :
 en France :
 le service de renseignement de l'Armée française (pendant la guerre d'Algérie).
 actuellement, la Direction de la sécurité militaire.
 dans d'autres pays :
 le service de renseignement militaire algérien de 1962 à 1987.
 les forces de la sécurité centrale égyptiennes.
 la police fédérale préventive mexicaine (unité dotée de matériel militaire).
 le service de renseignement militaire syrien, branche des services de renseignement syriens.

Défense et sécurité